Badaran kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Badarán (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Badarán (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Spanienförgreningar